Bình Phước (provincie), een provincie in Vietnam
 Bình Phước (Quảng Ngãi), een xã in huyện Bình Sơn, provincie Quảng Ngãi, Vietnam
 Bình Phước (Vĩnh Long), een xã in huyện Mang Thít, provincie Vĩnh Long, Vietnam